Vitor Hugo (ur. 1977) – brazylijski aktor
 Vítor Hugo Fernandes Moreira (ur. 1982) – portugalski futsalista 
 Vítor Hugo Rosário Mendes Correia (ur. 1984) – portugalski futsalista 
 Vítor Hugo Ribeiro Costa (ur. 1985) – portugalski piłkarz
 Vítor Hugo Ribeiro Costa (ur. 1986) – portugalski piłkarz
 Vitor Hugo Franchescoli de Souza (ur. 1991) – brazylijski piłkarz

Zobacz też 
 Victor Hugo (1802–1885) – francuski pisarz, poeta, dramaturg i polityk.